Геннадий Степанович Забелин (5 января 1926, Иркутск, РСФСР, СССР — 8 октября 1998, Москва, Россия) — советский футболист и тренер, спортивный функционер. Обладатель Кубка СССР (1957), мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России.

Биография

Карьера игрока 
Заниматься футболом Геннадий Забелин начал в футбольной школе красноярского «Локомотива», так как родители были железнодорожниками. Отец работал машинистом паровоза, а мать трудилась нормировщицей в локомотивном депо. Окончив школу железнодорожных техников, в семнадцатилетнем возрасте Забелин получил направление в колонну паровозов особого назначения МПС, где занимался ремонтом вагонов и железнодорожной техники, работать зачастую приходилось в боевых условиях. Прошёл от Сталинграда до Вроцлава.

После войны родители перебрались в Одессу, а Геннадий Забелин поступил в Московский авиационный институт. Там же стал играть за местную студенческую команду. В одном из турниров игравшего в защите Забелина приметил Николай Хорев, работавший тренером в клубных командах Московской железной дороги. В течение двух лет Забелин выступал за клубные команды рязанского отделения МЖД. В 1947 году старший тренер московского «Локомотива» Дмитрий Максимов, пригласил Забелина в свою команду, но из-за болезни онк оказался вне футбола практически на весь год. Дебют Забелина состоялся в конце сезона, 5 октября 1947 года, в матче группового турнира за выход в класс «А» против горьковского «Торпедо».

Следующий сезон железнодорожники стартовали в чемпионате, где Забелин дебютировал 2 мая 1948 года в гостевом поединке против киевского «Динамо». «Локомотив» завершил чемпионат на седьмом месте, а сам Забелин принял участие в 15 матчах. Со следующего года команду возглавил Гавриил Качалин. При нём Забелин прочно занял место в центре обороны. В сезоне 1950 года провёл 36 поединков, больше чем кто-либо в команде. 22 апреля, в матче 4 тура «Торпедо» (Сталинград) — «Локомотив» (Москва), в конце первого тайма отличился голом, ставшим для защитника единственным в чемпионатах за его карьеру. Но в целом сезон оказался неудачным. Заняв 15 место из 19 команд, «Локомотив» следующий сезон провёл в классе «Б». Уже через год команда снова вернулась в класс «А». В августе 1952 года коллектив возглавил Борис Аркадьев. Период его работы на посту старшего тренера стал одним из наиболее успешных как в истории московского «Локомотива», так и в карьере Геннадия Забелина, ставшего лидером и оплотом оборонительных порядков команды. Мощный, атлетически сложенный центральный защитник, отлично играл головой, отличался тонким пониманием игры, точным выбором позиции, завидным хладнокровием и потрясающей самоотверженностью, прекрасно руководил оборонительными действиями всей команды. Его одноклубник Александр Климачёв так характеризовал его действия:

В 1953—1955 годах Забелин был капитаном команды. В этот период железнодорожники дважды пробивались в полуфинал Кубка СССР. А в 1957 году во второй раз в своей истории стали обладателями трофея, обыграв в финальном матче московский «Спартак» 1:0. Незадолго до этого поединка в одном из матчей чемпионата в столкновении с соперником Геннадий Забелин получил серьёзную травму, перелом ребра. Равноценной замены на финал Кубка СССР основному защитнику не было, и Забелин сам вызвался выйти на поле. Ему наложили на грудь стягивающий корсет, дали обезболивающие уколы, и защитник вышел на поле. Весь матч отыграл надёжно, вступая в единоборства с нападающими, не уходя от жёстких стыков с соперником. В результате спартаковцам так и не удалось забить в ворота «Локомотива». После матча Забелин сделал круг почёта с Кубком и лишь после этого машина «скорой помощи» отвезла футболиста в больницу МПС.

По окончании сезона Аркадьев покинул «Локомотив». С нового сезона команду возглавил Евгений Елисеев. С его приходом Забелин, восстановившийся после травмы, практически потерял место в стартовом составе. 19 апреля 1959 года сыграл в матче первого тура против команды «Крылья Советов». Этот поединок стал последним в чемпионатах СССР для ветерана команды. В этом сезоне железнодорожники стали серебряными призёрами, но Забелин, проведя один матч в сезоне, согласно регламенту, медалистом не стал. А по завершении сезона завершил игровую карьеру.

Карьера тренера и спортивного функционера 
В начале 1961 года возглавил днепропетровский «Металлург», выступавший в украинской зоне класса «Б». Команда переживала не лучшие времена. Не удалось существенно улучшить игру и Забелину. Днепропетровцы опускались всё ниже в турнирной таблице, и в середине сезона молодой тренер вынужден был покинуть коллектив. В 1962 году тренировал ижевский «Зенит», после чего вернулся в Москву, где работал с различными любительскими и юношескими командами, представлявшими общество железнодорожников. С 1969 по 1972 годы был тренером отделения футбола Центральной спортивной школы МПС. С июня 1972 года — начальник отдела массового футбола Управления футбола спорткомитета СССР. В 1976—1981 годах — заместитель директора футбольной школы московского «Локомотива», а с 1982 по 1991 год — её директор. Также занимал пост Председателя комитета по юношескому футболу Федерации футбола России. С 1994 года — ответственный секретарь во вновь созданной Детской спортивной лиге России. Скончался 8 октября 1998 года в Москве. Похоронен на Волковском кладбище в городе Мытищи, где проживал в последние годы.

С 2001 года в Москве и подмосковных Мытищах проходит традиционный юношеский турнир памяти Геннадия Забелина. 4 октября 2009 года на аллее славы, расположенной на территории стадиона «Локомотив» в Черкизово защищавшему более 12 лет честь клуба Геннадию Забелину была заложена памятная звезда.

Семья 

Супруга Забелина Елена Прокопьевна (Заслуженный мастер спорта по конькобежному виду спорта). Сын — Забелин Владимир Геннадьевич, внучка Забелина Виктория Владимировна.

Достижения 
 Обладатель Кубка СССР: 1957
 В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР: (№ 3 — 1952)

Память 
 Его имя увековечено на Аллее славы стадиона «РЖД Арена».

Литература 
Алёшин П. Н. «Официальная история ФК „Локомотив“ Москва 1923—2005 гг». — Москва: Издательский дом «Городец», 2006. — 802 с. — ISBN 5-9584-0136-X

Примечания

Ссылки 
 Футбольна энциклопедия. Забелин Геннадий Степанович
 Геннадий Забелин: За надёжным защитником, как за каменной стеной

Футболисты СССР
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Днепр» Днепр
Тренеры ФК «Ижевск»
Похороненные на Волковском кладбище (Мытищи)
Военные железнодорожники Великой Отечественной войны